Борис Хренов:
 Хренов, Борис Аркадьевич (1931—2021) — советский и российский физик.
 Хренов, Борис Павлович (1924—1994) — советский футболист и тренер.